Джордж А. Бирмингем (литературный псевдоним Джеймса Оуэна Хэннея) (; 16 июля 1865,  Белфаст — 2 февраля 1950, Лондон) — ирландский , , ,  автор многих криминальных романов, англиканский священнослужитель.

Биография 
Получил в 1883 по 1884 годах образование в Методистском колледже Белфаста. Окончил Тринити-колледж в Дублине. В 1889 году был рукоположен в англиканские священники Ирландской церкви. С 1892 по 1913 год исполнял обязанности ректора Уэстпорта в графстве Мейо. С 1905 года был членом Синода церквей Ирландии, позже священник Англиканской церкви. После службы капелланом при вице-короле Ирландии в 1922 году присоединился к команде британского посла в Будапеште, был назначен викарием церкви Святой Троицы в лондонском пригороде Кенсингтон, где служил с 1934 года до своей смерти в 1950 году.

Кроме службы, начал заниматься литературным творчеством. Дебютировал довольно поздно в 1905 году, издав роман "The Seething Pot".
Автор шестьдесяти одного романа, двух пьес и двадцати восьми научно-популярных произведений. Многие из его романов с «юмором» изображают конфликты между католическими националистами и протестантскими юнионистами в Ирландии.

Избранные произведения 

The Seething Pot (1905)
Hyacinth (1906)
Benedict Kavanagh (1907)
The Northern Iron (1907)
The Bad Times (1908)
Spanish Gold (1908)
The Search Party (1909)
Lalage's Lovers (1911)
The Major's Niece (1911)
The Simpkins Plot (1911)
The Inviolable Sanctuary (1911)
Priscilla's Spies; The Red Hand of Ulster (1912)
Do (1913)
General John Regan: A Play in Three Acts (1913)
The Adventures of Dr. Whitty (1913)
Connaught to Chicago  (1914) [also printed as From Dublin to Chicago]
The Lost Tribes (1914)
Gossamer (1915)
Minnie's Bishop and Other Stories (1915)
The Island Mystery (1918)
Our Casualty (1919)
Up the Rebels! (1919)
Inisheeny (1920)
Good Conduct (1920)
Lady Bountiful (1921)
The Lost Lawyer (1921)
The Great-Grandmother (1922)
A Public Scandal (1922)
Fed Up (1923)
Found Money (1923)
King Tommy (1923)
Send for Dr Grady (1923)
The Grand Duchess (1924)
Bindon Parva (1925)
The Gun-Runners (1925)
Goodly Pearls (1926)
The Smuggler's Cave (1926)
Lady of the Abbey (1926)
Now You Tell One: Stories of Irish Wit & Humour (1927)
Fidgets (1927)
Ships and Sealing Wax (1927)
Elizabeth and the Archdeacon (1928)
The Runaways (1928)
The Major's Candlesticks (1929)
Murder Most Foul! (1929)
The Hymn Tune Mystery (1930)
Wild Justice (1930)
The Silver-Gilt Standard (1932)
Angel's Adventure (1933)
Two Fools (1934)
Love or Money (1935)
Millicent's Corner (1935)
Daphne's Fishing (1937)
Mrs. Miller's Aunt (1937)
Magilligan Strand (1938)
Appeasement (1939)
Miss Maitland's Spy (1940)
The Search for Susie (1941)
Over the Border (1942)
Poor Sir Edward (1943)
Lieutenant Commander (1944)
Good Intentions (1945)
The Piccadilly Lady (1946)
Golden Apple (1947)
A Sea Battle (1948)
Laura's Bishop (1949)
Two Scamps (1950)

Примечания 

Капелланы
Англиканские священники

Ссылки 
  novelist, George A. Birmingham
 Работы Д. Бирмингема 
Авторы научно-популярной литературы
Авторы приключенческой литературы
Авторы детективной прозы
Ирландские писатели
Литераторы, известные под псевдонимами